La Copa de la UEFA 1975-76 se disputó entre septiembre de 1975 y mayo de 1976, con la participación total de 64 equipos distintos, representantes de 31 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA.

La final, disputada a doble partido el 28 de abril y el 19 de mayo de 1976 enfrentó al Liverpool FC y al Club Brujas, con victoria del equipo inglés por un marcador global de 4-3. De esta forma, Liverpool alzó su segundo título en la competición.

Treintaidosavos de final

Dieciseisavos de final

Rondas finales

Final

Ida

Vuelta

Máximos goleadores 

Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Liverpool Football Club